Сан-Жозе-ду-Ортенсиу ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. Составная часть мезорегиона Агломерация Порту-Алегри. Находится в составе крупной городской агломерации . Входит в экономико-статистический  микрорегион Монтенегру. Население составляет 4804 человек на 2019 год. Занимает площадь 63,693 км². Плотность населения — 75,4 чел./км².

Праздник города — 20 декабря.

История 
Город основан 29 апреля 1988 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 53.298.076,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 14.420,48 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,815 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический.

Муниципалитеты штата Риу-Гранди-ду-Сул